Боб (или Роберт) Маршалл () английские имя и фамилия. Известные носители:
  (1934—2012) американский политик и риелтор из Калифорнии.
  американский политик, республиканец, сенатор от штата Канзас.
  (род. 1944) американский политик, республиканец, член Палаты Делегатов штата Виргиния.
 Маршалл, Боб (1901—1939) американский лесничий, учёный ботаник, писатель и общественный деятель.
  (1910—2004) известный австралийский биллиардист.